Daschkiwzi (ukrainisch ; russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Daschkiwzi (Lityn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn
 Daschkiwzi (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa
 Daschkiwzi (Winkiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi